est une comédie musicale américaine sur un scénario par Michael Stewart, des paroles de  et une musique de Charles Strouse.

Cette œuvre, qui était initialement intitulée Let's Go Steady, est une satire de la société américaine. L'histoire, qui se déroule en 1958, est inspirée du chanteur populaire Elvis Presley qui a été conscrit dans l'armée américaine. Le nom de la vedette dans la pièce, Conrad Birdie, est un jeu de mots sur le nom de Conrad Twitty, chanteur de country des années 1950, et un rival d'Elvis Presley.

La mise en scène originale sur Broadway (1960-61) a eu beaucoup de succès et a gagné un Tony Award. Elle a inspiré une mise en scène à Londres, plusieurs reprises, un film en 1963 et une adaptation à la télévision en 1995.

Historique 
Le producteur Edward Padula a conçu une comédie musicale intitulée Let's Go Steady, qu'il a décrite comme une « jeune comédie musicale heureuse avec une différence ». Il a recruté deux scénaristes, et Charles Strouse et Lee Adams ont écrit sept chansons pour le libretto. Padula, Strouse et Adams ont cherché Gower Champion comme metteur en scène et chorégraphe, qui n'avait mis en scène que quelques comédies musicales (Fred Astaire et Morton DaCosta avaient déjà refusé). Néanmoins, Champion n'aimait pas le scénario et les deux scénaristes ont été licenciés, et Michael Stewart a été embauché. Stewart a écrit une version primitive qui s'appelait Love and Kisses au sujet d'un couple qui veut obtenir un divorce jusqu'à ce que leurs enfants les convainquent de rester ensemble. Mais Champion voulait « quelque chose de plus ». Ils l'ont trouvé dans le journal : en septembre 1957, Elvis Presley a été conscrit à l'armée, et il devait partir pour faire 18 mois de service en Allemagne. Cet incident a provoqué un cirque médiatique, y compris un concours où Presley a embrassé un membre du Women's Army Corps.

Notes et références 

Comédie musicale des années 1960
Comédie musicale américaine
Comédie musicale jouée à Broadway
Comédie musicale originale
Tony Award de la meilleure comédie musicale